PCV puede referir a:
 Partido Comunista de Venezuela
 Policloruro de vinilo
 Código IATA del aeropuerto de Punta Chivato, Messico, Italia.
 Powered Combat Vest, una armadura usada por los marines de la HECU en el videojuego Half-Life.
 Válvula de Ventilación positiva del carter en Mecánica del Automotor.